

Persone 
 Mokona, mangaka giapponese del quartetto CLAMP

Personaggi immaginari 
 Mokona, personaggio delle serie Magic Knight Rayearth.
 Mokona Modoki, due personaggi delle serie xxxHOLiC e Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE